Le kapok est une fibre végétale que l'on tire des fruits de plusieurs arbres de la famille des Bombacaceae.
 L'Arbre à kapok ou Kapokier (Ceiba pentandra) est une espèce d'arbres de la famille des Bombacaceae selon la classification classique, ou de celle des Malvaceae selon la classification phylogénétique.
 Le kapok est une unité de mesure traditionnelle malgache, équivalente à .